Bonello ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Bonello (* 1968), französischer Filmregisseur
 Etienne Bonello (* 1977), maltesischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 George Bonello Dupuis (1927–2010), maltesischer Politiker
 Georges Bonello, französischer Fußballspieler
 Henry Bonello (* 1988), maltesischer Fußballtorhüter
 John Bonello (* 1958), maltesischer Fußballtorhüter
 José Bonello OFM (* 1961), maltesischer römisch-katholischer Bischof
 Mario Bonello (* 1974), maltesischer Sprinter
 Peter Bonello (* 1961), maltesischer Segler